Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Qatar Total Open 2014 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla Běloruska Viktoria Azarenková, která však titul neobhajovala, protože se z turnaje musela odhlásit z důvodu zranění.

Titul vyhrála Rumunka Simona Halepová, když ve finále porazila německou tenistku Angelique Kerberovou ve dvou setech.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  Li Na (3. kolo)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Angelique Kerberová (finále)
  'Simona Halepová (vítězka)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo, skreč)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (odstoupila z důvodu poranění lokte)
  Sloane Stephensová (1. kolo)
  Eugenie Bouchardová (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2014
WTA Tour 2014